Tahitisalangan (Aerodramus leucophaeus) är en fågel i familjen seglare.

Utbredning och systematik 
Fågeln återfinns på östra Sällskapsöarna (Tahiti och Moorea). Den behandlas som monotypisk, det vill säga att den inte delas in i några underarter.

Status 
IUCN kategoriserar arten som livskraftig, som dock även inkluderar marquesassalangan (Aerodramus ocistus).

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Seglare
Fåglar i oceaniska regionen
Endemiska fågelarter på Sällskapsöarna